La bataille des Downs (1639), parfois également appelée bataille des Dunes
 La bataille des Dunes de 1658, victoire franco-anglaise sur l'Espagne.
 Bataille des Dunes, 14 juin 1658, huile sur toile de Charles-Philippe Larivière (1837) représentant ce combat
 Lopération Dynamo'', nom de code de la bataille de Dunkerque, parfois également appelée bataille des Dunes'''

Voir aussi
 Siège de Dunkerque
 Dune